Sezon 1948 był 11. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Sezon rozpoczął się 21 marca, a zakończył 25 sierpnia 1948. Tytuł obroniła drużyna Partizani Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Zihni Gjinali, który w barwach Partizani Tirana strzelił 11 goli.

Grupa A

Grupa B

Finał mistrzostw 
25 sierpnia 1948, Tirana:Partizani Tirana - Flamurtari Vlora 6 - 2

Zespół Partizani Tirana został mistrzem Albanii.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

1948 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii